Cabello ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Cabello (* 1986), venezolanischer Fußballschiedsrichter
 Alba María Cabello (* 1986), spanische Synchronschwimmerin
 Ángel Montoro Cabello (* 1989), spanischer Handballspieler
 Antonio Cabello (* 1990), spanischer Radrennfahrer
 Camila Cabello (* 1997), US-amerikanische Sängerin
 Carlos Cabello Ariza (* 1982), spanischer Poolbillardspieler
 Diosdado Cabello (* 1963), venezolanischer Politiker, Militär und Ingenieur
 Fernando Arias Cabello (1949–2015), peruanischer Sänger und Komponist
 Francisco Cabello (* 1969), spanischer Radrennfahrer
 Francisco Cabello (Tennisspieler) (* 1972), argentinischer Tennisspieler
 Mercedes Cabello de Carbonera (1845–1909), peruanische Schriftstellerin
 Miguel Ángel Cabello Almada (* 1965), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Concepción
 Roberto Miguel Acuña Cabello (* 1972), paraguayischer Fußballspieler, siehe Roberto Acuña (Fußballspieler)

Cabello ist außerdem der Name für:
 eine Gattung aus der Familie der Kugelspinnen (Theridiidae), siehe Cabello (Gattung)